Алісія Молік була чинною чемпіонкою, але цього разу не змогла взяти участь через лабіринтит.

Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне з рахунком 4–6, 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Чвертьфінали
| RD4 = Півфінали
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Н Лі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ф Пенетта
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ц Янь
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Чакветадзе
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Суґіяма
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д Гантухова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=  
| RD1-team12= С Мірза
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О Лиховцева
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Ю Федак
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15=  С Стосур
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Н Вайдішова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К Клейстерс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Н Лі
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ц Янь
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Ф Ск'явоне
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= П Шнідер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Д Гантухова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ю Федак
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Н Вайдішова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К Клейстерс
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Ф Ск'явоне
| RD3-score02-1=w/o
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Д Гантухова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=1r
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Н Вайдішова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= Ф Ск'явоне
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Н Вайдішова
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Чвертьфінали
| RD4 = Півфінали
| RD1-seed01=5
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= М Хінгіс
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В Душевіна
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= В Звонарьова
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Х Дулко
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0r
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Кириленко
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09=

Примітки

Посилання 
 http://itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100013323 

Тур WTA 2006
Medibank International 2006